Dennis Dugan est un acteur et réalisateur américain né le  à Wheaton, dans l'Illinois (États-Unis).
 Dixie Dugan est le nom d'une héroïne de récits populaires américains, créée en 1928 par l'écrivain Joseph Patrick McEvoy.
 Dixie Dugan, est le titre d'un film de 1943 d'Otto Brower, d'après l'héroïne de Joseph Patrick McEvoy.
 Michael Dugan ( – ) est un acteur américain.
 Raymond Smith Dugan ( – ) est un astronome américain diplômé de Amherst College dans le Massachusetts (1899).
 Tom Dugan (1889-1955) est un acteur américain.
Patronyme anglais